Dragan Rosić – calciatore serbo
 Lazar Rosić – calciatore serbo
 Nikola Rosić – pallavolista serbo
 Nina Rosić – pallavolista serba
 Vinko Rosić – pallanuotista jugoslavo